Владимир Козьмович Курбет (; 1930, Суслены, Королевство Румыния — 2017, Кишинёв, Молдавия) — молдавский, советский балетмейстер, хореограф народного танца, педагог, фольклорист, публицист. Народный артист СССР (1981). Лауреат Государственной премии СССР (1972).

Биография 
Родился 5 декабря 1930 года (по другим источникам — 19 сентября 1929 года) в селе Суслены (ныне — в Оргеевском районе, Молдавия). 

В детстве увлекался народными песнями и танцами. Его отчим Козьма Курбет был трубачом и руководителем оркестра народных музыкантов.

В 1949—1953 годах — художественный руководитель любительского танцевального коллектива Сусленского районного Дома культуры, в 1953—1957 — руководитель ансамбля народного танца в селе Карагаш Слободзейского района.

В 1966 году окончил Кишинёвское музыкальное училище имени Штефана Няги (ныне Музыкальный колледж имени Штефана Няги).

С 1957 года — хореограф-репетитор, с 1958 и до конца жизни — художественный руководитель и главный балетмейстер Молдавского национального академического ансамбля народного танца «Жок».

За время работы в ансамбле подготовил 8 концертных программ (около 80 танцев). Поставил множество народных танцев. Среди них: «Танец кузнецов» «Сырба», «Брыул», «Бэтута», «Молодецкая», «Гайдукская», «Хора девушек», «Мэрунцика», «Крэицеле», «Молдовеняска», «Цэрэняска», «Рэзэшяска», «Хора маре», «Кэлушары», «Виоара», музыкально-хореографическая поэма «Дрэгаика», хореографические сюиты «Букурия», «Легенда о Мэрцишоре», «Дойна», «Миорица», «Молдавская свадьба», «Карпаты», дуэты «У родника», «На винограднике» и др.

Гастролировал с ансамблем за рубежом в более 70 странах мира: Россия, Болгария, Чехия, Бельгия, Бразилия, Австрия, Египет, Италия, Франция, Канада, Португалия, Румыния, Германия, Китай, Индия, Украина, Испания, Австралия, Греция, Турция и др.

В качестве хореографа участвовал в постановке спектакля «Птицы нашей молодости» по одноимённой драме Иона Друцэ (Малый театр, Москва), кинофильмов «Её величество — Хора» и «Красные поляны» («Молдова-фильм»), «Свадьба в Малиновке» («Ленфильм»).

Собиратель молдавского фольклора (более 6 000 песен и танцевальных народных мелодий), занимался его изучением и сценическим воплощением.

Опубликовал серию статей, очерков и книг по специфике, происхождению, истории и манере исполнения молдавских народных танцев, о сохранении и творческом развитии молдавских народных обычаев и традиций. Автор антологий: «На родине хор», «Хранители народного искусства», «Всё в песне ищу утешения», Так танцуют у нас" и «У входа в пещеру сокровищ».

Принимал участие в качестве члена жюри в художественных Фестивалях в Болгарии и Германии.

Член КПСС с 1973 года.

Умер 8 декабря 2017 года в Кишинёве. Похоронен на Центральном (Армянском) кладбище.

Награды и звания 
 Народный артист Молдавской ССР (1967)
 Народный артист СССР (1981)
 Государственная премия СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1972) — за концертную программу 1970—1971 годов заслуженного коллектива Молдавской ССР ГАНТ «Жок»
 Национальная премия Республики Молдова (2012, Правительство Молдавии)
 Два ордена Трудового Красного Знамени (в т.ч. 8 июня 1960)
 Орден Дружбы народов (1980) — за большую работу по подготовке и проведению Игр XXII Олимпиады
 Орден Республики (Молдавия) (1992)
 Орден «Богдан-Основатель» (2017)
 Медаль «Михай Эминеску» (2000)
 Золотая медаль «За творчество» (Всемирная организация интеллектуальной собственности, 2013)
 Почётный гражданин Кишинёва (2014)

В литературе 
В 2015 году была выпущена библиография — Два явления национальной культуры: маэстро Владимир Курбет и ансамбль «Жок».

В филателии 
В 2015 году Почта Молдовы выпустила почтовую марку, посвящённую 85-летию Владимира Курбета. Тираж составил 5 000 штук.

Примечания

Ссылки 

 Курбет Владимир

Члены КПСС
Выпускники Музыкального колледжа имени Штефана Няги
Народные артисты Молдавской ССР
Хореографы народно-сценического танца
Этнографы СССР
Этнографы Молдавии
Почётные граждане Кишинёва
Похороненные на Центральном (Армянском) кладбище